Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1996 arrangerades mellan 26 juli och 3 augusti i Atlanta. Åtta nationer var med i turneringen. De två bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 3-4:a i varje grupp blev placerade 5-8.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

7-8 plats

5-6 plats

Bronsmatch

Final

Slutlig ställning

Se även 
 Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1996

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.